Concerto per chitarra e orchestra n. 1 di Mario Castelnuovo-Tedesco
 Concerto per chitarra e orchestra n. 1 di Ferdinando Carulli
 Concerto per chitarra e orchestra n. 1 di Mauro Giuliani